Кубок Азии по футболу среди женщин 2008 года — шестнадцатый по счету футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 28 мая по 8 июня 2006 года во Вьетнаме. Победителем турнира в 3-й раз стала сборная КНДР, обыгравшая в финале со счетом 2-1 Китай.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

Кубки Азии по футболу среди женщин
Май 2008 года
Июнь 2008 года
2008 год во Вьетнаме
Международные соревнования по футболу во Вьетнаме
2008 год в женском футболе